Troll – nome di una figura mitologica diffusa nell'Europa settentrionale, e in particolare in Norvegia
 Troll – nel gergo di Internet, colui che interagisce con una comunità virtuale tramite messaggi provocatori, irritanti, fuori tema o semplicemente senza senso e/o del tutto errati, con il solo obiettivo di disturbare la comunicazione e fomentare gli animi.

Fantasy
 Troll – personaggi delle opere di J. R. R. Tolkien
 Troll – personaggi che appaiono nei romanzi di Shannara di Terry Brooks
 Troll – personaggi della serie di Warcraft
 Troll – personaggi della serie di Warhammer Fantasy Battle
 Troll – creature del mondo magico di Harry Potter

Musica
 Troll – gruppo musicale black metal norvegese
 Troll – gruppo musicale disco svedese
 Troll – album del gruppo musicale svedese omonimo

Persone
 Carl Troll – geografo e botanico tedesco
 Christian Troll – religioso gesuita tedesco, studioso di islamologia

Altro
 Troll – film del 1986 di John Carl Buechler
 Troll – stazione di ricerca antartica norvegese nella terra della regina Maud
 Troll – linea di giocattoli statunitensi
 Troll – casa automobilistica norvegese attiva a Lunde nel 1956
 Troll – videogioco del 1988
 Troll – film del 2022 di Roar Uthaug

Altri progetti